Ermanno Aebi – calciatore e arbitro di calcio svizzero naturalizzato italiano
 Giorgio Aebi – calciatore italiano
 Paul Aebi – calciatore svizzero